Кальницкий (Винницкий) полк — административно-территориальная и военная единица Правобережной Украины в XVII веке. Полковой центр — город Кальник (ныне село Ильинецкого района Винницкой области).

География 
В 1649 году полк насчитывал 2 050 казаков и состоял из 19 сотен: Бабинской, Балабановской, Борщаговской, Винницкой, Вороновицкои, Дашевской, Животовской, Жорницкой, Ильинецкой, Кальницкой, Кунянской, Липовецкой, Немировской, Ометинскои, Погребищенской, Прилуцкой, Рахнивской, Теплицкой и Тетиевской. В 1654 году на территории Винницкого полка насчитывалось 62 населённых пункта.

История 
Полк был создан в 1648 году под названием Кальницкий полк. В том же году в его состав был включён Животовский полк. Полк существовал с 1648 по 1678 и с 1704 по 1708 годы. С центрами в Кальнике в 1648—1653, 1667—1678 годах и Виннице 1653—1667 годах. После переноса центра полк стал называться Винницким.

Пограничное положения обусловило частое участие казаков Кальницкого полка в боях с польскими войсками во время национально-освободительной войны украинского народа 1648—1654 годов.

После передачи Русским царством в 1667 году Правобережной Украины Речи Посполитой, согласно Андрусовского перемирия, полк пришёл в упадок и был объединён с Брацлавским полком.

Несколько неудачных попыток восстановления Кальницкого полка были предприняты гетманами Иваном Мазепой и Иваном Скоропадским.

Полковники 
 Остап (Евстафий) Усваницкий (1648—1649)
 Иван Федоренко (1649—1650, 1654)
 Остап Гоголь (1649,1674)
 Иван Богун (1650, 1651, 1653—1657)
 Пётр Стягайло (1652)
 Иван Серко (1658—1659)
 Иван Вертелецкий (1659—1660)
 Урбанович Александр — наказной
 Василий Богун — наказной
 А. Винницкий
 Василий Лобойко
 В. Вереница
 С. Коваленко
 Т. Хмура
 Мельник
 К. Михалевский,
 М. Патович
 Реврик
 Гавриил Ковалевский
 Г. Негревецкий
 О. Волошин (1704—1708)

Литература 
 Малый словарь истории Украины / Ответственный редактор Валерий Смолый. — К.: Либідь, 1997. 
 Реєстр Війська Запорозького. — К.,1995. — С.265-289
 Gajecky G. The Cossack administration of the Hetmanate. — Cambridge, 1978. -Vol.2. — Р.599-605.
 Кальник — місто полкове // Україна молода. 24 января 2007

Ссылки 
 Козацтво Вінничини
 Сайт Запорожского государственного университета

Украинское казачество
Воинские части и формирования, созданные в 1648 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1678 году